Ровное — деревня в центральной части Струго-Красненского района Псковской области. Входит в состав Марьинской волости.

География 
Находится на северо-востоке региона, в центральной части района, в 24 км к северо-западу от райцентра Струги Красные, в лесной местности на реке Люта .

История 
С образованием Струго-Красненского района с 1927 до 1995 года деревня входила в Симанологский сельсовет, с января 1995 до января 2010 года — в Симанологскую волость как её административный центр. 

С 1 января 2010 года после упразднения Симанологской волости деревня входит в Марьинскую волость.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 461 житель, на 2011 год — 363 жителя.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Транспорт 
Деревня доступна по просёлочным дорогам.

Примечания 

Населённые пункты Струго-Красненского района